Daína Chaviano (née en 1957), écrivaine cubaine ;
Flores Chaviano (né en 1946), guitariste cubain ;
Francisco Chaviano (1953), dissident cubain.